Ferdinand Molzer bezeichnet:

* Ferdinand Molzer der Ältere (1856–1928), österreichischer Drehorgelbauer
 Ferdinand Molzer der Jüngere (1886–1970), österreichischer Drehorgelbauer und Orgelbauer